Бурбішкяй (Бетиґальське староство)
 Бурбішкяй (Пагоюкайське староство)
 Бурбішкяй (Ладзіяйський район)
 Бурбішкяй (Тауразький район)
 Бурбішкяй (Шакяйський район)
 Бурбішкяй (Шилалський район)
 Бурбішкяй (Юрбаркаський район)
 Бурбішкяй (Польща)
 Дідіейї Бурбішкяй
 Мажіейї Бурбішкяй